La Perla steht für:

 La Perla (Modemarke)
 La Perla (Restaurant des Hotels El Mirador) in Acapulco, Mexiko

geographische Objekte:
 La Perla (Córdoba), Ort in Argentinien
 La Perla (Chihuahua), Ort in Mexiko
 La Perla (Coahuila), Ort in Mexiko
 La Perla (Durango), Ort in Mexiko
 La Perla (Veracruz), Ort in Mexiko
 Municipio La Perla, Verwaltungseinheit in Veracruz, Mexiko
 Distrikt La Perla, Distrikt in Peru
 La Perla (San Juan), Stadtteil von San Juan, Puerto Rico
 La Perla (Granada), Ort in Spanien